Штольце () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители:
 Штольце, Вильгельм (1798—1867) — немецкий стенограф, изобретатель.
 Штольце, Герхард (1926—1979) — немецкий певец, характерный тенор.
 Штольце, Фридрих (1816—1891) — немецкий поэт.
 Штольце, Эрвин (1891—1952) — офицер военной разведки и контрразведки Третьего рейха, полковник.

См. также 
 Штольц